Кэ́хилл, Ка́хилл или Ке́йхилл (;  или ) — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

 Кэхилл, Гари (род. 1985) — английский футболист.
 Кэхилл, Даррен (род. 1965) — австралийский теннисист и теннисный тренер.
 Кэхилл, Джеймс (род. 1995) — английский профессиональный снукерист.
 Кэхилл, Джейсон — американский телесценарист и продюсер.
 Кэхилл, Джерри (более известная под фамилией мужа: Нильсен; 1952—2009) — американский врач скорой медицинской помощи.
 Кэхилл, Лили (1888—1955) — американская актриса театра и немого кино.
 Кэхилл, Майк (род. 1979) — американский кинорежиссёр.
 Кэхилл, Мартин (1949—1994) — ирландский преступник из Дублина.
 Кэхилл, Мейбл (1863—1905) — британско-ирландская теннисистка, член Международного зала теннисной славы
 Кэхилл, Тим (род. 1979) — австралийский футболист.
 Кэхилл, Томас (1864—1951) — американский спортивный функционер.
 Кахилл, Эдди (род. 1978) — американский актёр.

Примечания